Лабецкий — фамилия; имеет женскую форму Лабецкая.
 Лабецкий, Алексей Казимирович (род. 12 ноября 1957) — российский дипломат.
 Лабецкий, Казимир Игнатьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.